Ebben a cikkben a 2011–2012-es sznúker-szezon hivatalos világranglistája található. A ranglistán az egyes versenyzők az elmúlt két idény alapján szerzett pontokkal képviseltetik magukat. Egy-egy verseny után a két évnél régebbi versenyek pontja törlődik, helyette az aktuális versenyt számolják.

A lista többször frissül, ennek alapján készítik el az egyes versenyek sorsolását.

Jegyzetek 

Snooker-világranglista
Sznuker
Sznuker